Palasari (Cipanas), een plaats in Indonesië
Palasari (Ujung Jaya), een plaats in Indonesië
Palasari (Cibiru), een plaats in Indonesië
Palasari (Cijeruk), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing